Натуральне число 317
 317 рік до нашої ери
 317 рік нашої ери